HMS Narcissus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Narcissus (1781) 
 HMS Narcissus (1801) 
 HMS Narcissus (1846) 
 HMS Narcissus (1849) 
 HMS Narcissus (1859) 
 HMS Narcissus (1886) 
 HMS Narcissus (1915) 
 HMS Narcissus (1941)

Narcissus